Max Havelaar (boek) ("Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappy"), een boek van Eduard Douwes Dekker uit 1859
Max Havelaar (film), de verfilming uit 1976 van het bovengenoemde boek
Max Havelaar (keurmerk), een keurmerk aan koffie, dat naar dit boek vernoemd is
Max Havelaar (theater), een theaterbewerking van het boek
Max Havelaar Vijfje, een herdenkingsmunt